En química monovalent pot fer referència a la valència unitat. La valència és una mesura del nombre d'enllaços que pot formar un àtom d'un element donat.
 Els ions monovalents són aquells que contenen un electró de valència